Le nom Gustav Jahn est porté par :
 Gustav Jahn (1879-1919), peintre et alpiniste autrichien ;
 Gustav Jahn (1862-1940), juge allemand et premier président de la Cour suprême des Finances du Reich allemand.